Schloss Reichenbach steht für:

* Schloss Reichenbach (Wassertrüdingen), abgegangene Burg- und Schlossanlage im Ortsteil Reichenbach der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schloss Reichenbach (Zollikofen), Barockschloss in der Gemeinde Zollikofen, Kanton Bern

Siehe auch:
 Burg Reichenbach